Austroglanis är ett släkte av fiskar som ingår i ordningen malartade fiskar. Austroglanis är enda släktet i familjen Austroglanididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Austroglanis